Хефти (Hefti) — фамилия.

Известные носители 
 Хефти, Беат (род. 1978) — швейцарский бобслеист, чемпион мира 2007 года, трёхкратный призёр Олимпийских игр
 Хефти, Давид Филип (род. 1975) — швейцарский композитор и дирижёр
 Хефти, Нил (1922—2008) — американский джазмен
 Хефти, Сильван (род. 1997) — швейцарский футболист, играющий на позиции защитника.